Schilzow ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Michailowitsch Schilzow (1928–1996), sowjetischer U-Boot-Kommandeur